Slätte kan avse olika orter:

 Slätte, Töreboda kommun
 Slätte, Åre kommun